José Emilio Burucúa puede referirse a:

José Emilio Burucúa (padre) (1918-1995), médico argentino. 
José Emilio Burucúa (hijo) (n. 1946), ensayista e historiador de arte argentino.